Le Touboutt-Chan est un pays fictif d'Asie, dans l'Himalaya, où se déroule deux aventures de Spirou et Fantasio : La Frousse aux trousses et La Vallée des bannis. Les habitants sont les Toubouttes.

Géographie 
Le Touboutt-Chan est un pays d'Asie, frontalier avec le Népal. Des travailleurs frontaliers et des paysans toubouttes empruntent un train pour se rendre à la frontière, autorisés à visiter leur famille réfugiée au Népal. Parfois s'y glisse des étrangers cherchant à pénétrer clandestinement dans le pays fictif, interdit aux visites. S'ils se font prendre, ils se font refouler au Népal, après un mois de prison.

Selon Fantasio, qui s'exprime dans une annonce parue dans le Journal de Spirou, ce tout petit pays situé sur l'Himalaya est coincé entre le Ladakh, le Sikkim, la Chine et le Népal.

Parmi les villes que compte ce pays, citons Bohnjur (et son poste frontalier), Komanshavah (relié à la première par un train), Etwasavah et Tafamsavah.

Histoire 
Visitant des grottes de la vallée, Spirou découvre alors sculptures et peintures rupestres ainsi que la sépulture vide du Seigneur Malabar le grand, témoins de la tragique histoire des Boutchiks. Ce peuple, probablement originaire des steppes du nord de l'Himalaya, vivait pacifiquement, avant l'invasion de Mongols descendants de Gengis Khan vers le , lors de l'extension de leur Empire. Ils occupèrent les territoires de plusieurs peuples, dont celui des Boutchiks. Ces derniers furent menacé d'être enrôlés dans leurs armées et refusèrent. Considérés comme lâches, ils furent alors contraint par l'empereur en 1263 à marcher à travers l'Himalaya jusqu'à la Vallée. Là, ils furent victime du virus qui rend fou et s'entretuèrent.

En 1938, un an avant la Seconde guerre mondiale, les explorateurs Adrien Maginot et Günter Siegfried, un Français et un Allemand, s'allient pour grimper un sommet invaincu de ce pays. En cours de route, ils découvrent la mythique Vallée et l'explorent. Alors que le second y finit ses jours, le premier y survécut au moins jusqu'aux années 80.

Depuis 1950, la région où se trouve le plateau du Touboutt-Chan fait l'objet d'une étroite surveillance militaire, à cause des grandes puissances qui se disputent l'annexion de vastes territoires où toute intrusion occidentale est considérée comme un acte d'espionnage.

Dans les années 80, quelques mois avant le début de l'intrigue, le pays bascule dans la guerre, avec les rebelles toubouttes qui prennent le contrôle des voies de ravitaillement. De plus, grâce aux récits des villageois fuyant les représailles, la région sort de son isolement.

Inspiration 
Les concepteurs du double épisode envoyèrent leurs héros dans les steppes asiatiques, région du monde où ils n'avaient jamais bourlingué auparavant. À ce propos, Tome explique : "Je n'ai jamais mis les pieds en Afghanistan, mais déjà à l'époque, j'étais très intéressé par l'actualité. De plus, je cherchais des endroits où Franquin et les autres n'avaient pas encore envoyé Spirou. Choisir cette destination exprimait évidemment l'envie de pointer sur la carte des endroits que Spirou n'avait pas visités, mais aussi de se demander où il se passait quelque chose susceptible d'être une source d'inspiration. Je concède pourtant à cet album un petit air de famille avec Le Prisonnier du Bouddha. Mais si je me souviens bien, celui-ci se déroule surtout à Hong Kong et en Chine, et on n'y voit que des Asiatiques. En Afghanistan, on croise plutôt des peuples à la croisée de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Mongolie, etc. C'est davantage un carrefour."

En plus de parler de son inspiration du contexte de la Guerre d'Afghanistan, il rajoute à propos du nom de son pays fictif : "Touboutt-Chan, pour moi, c'était le nom typique de ces républiques d'Asie centrale, avec en prime un jeu à la Greg.".

Bibliographie

Notes et références 

Pays de fiction en Asie
Univers de Spirou et Fantasio